Les compétitions de beach-volley aux Jeux olympiques d'été de 2008 se sont déroulés du  au  au Beach Volleyball Ground de Pékin.
Il s'agit de la  de la discipline aux Jeux olympiques. Vingt-quatre paires masculines et vingt-quatre paires féminines se sont disputé la médaille d'or.

Qualifications

Calendrier

Épreuves

Hommes

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

Repéchages

Phase finale

Femmes

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

Repéchages

Phase finale

Résultats

Tableau des médailles

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel de Pékin 2008 
 Fédération internationale de volley-ball

Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 2008